Поморские ответы (официальное название Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита) — одно из главных апологетических произведений староверов всех согласий, опубликованное в 1723 году. Авторство считается коллективным, но определённое первенство всё же принадлежит Андрею Денисову. Объём ответов составил 366 листов (732 с.).

Предыстория 
В 1722 году в Выговскую старообрядческую беспоповскую общину для проведения диспутов о вере был отправлен иеромонах Российской Православной церкви Неофит, написавший сборник из 106 вопросов, составленных в полемической форме.

История написания и опубликования 
Ответы на эти вопросы были составлены под руководством братьев Андрея и Семёна Денисовых (в основном, Андрея Денисова), основателей поморской Выгорецкой пустыни, около 1723 года.
Два первых экземпляра рукописи «Ответов», очевидно, были готовы уже к 21 июня 1723 года и оба сданы в канцелярию Петровских заводов в Олонце: для «господина присланного учителя иеромонаха Неофита» и «для хранения в Канцелярии заводов». Оригинал подписан девятью уполномоченными: Даниилом Викуловым, Ипатия Ефремова, Петра Ануфриева, Михаила Андреева, Ильи Ефремова, Ивана Михайлова, Павла Дементиева, Севастьяна Савинова вместо Матвея Яковлева и Тита Евсевьева вместо Антония Лукина.

Опровержение «Поморских ответов», по поручению Св. Синода, было составлено архиепископом Тверским Феофилактом под заглавием «Неправда раскольническая, которую на себя объявили выгорецкие пустосвяты в ответах на вопросы, поданные им от честного иером. Неофита» (сохранилось в рукописи). В 1745 году это сочинение было переработана Арсением Мацеевичем и издано под названием «Обличение неправды раскольнической».

Содержание 
«Поморские ответы» представляют собой выдающееся для того времени полемическое сочинение, авторы показали способность подмечать слабые стороны оппонента, умело использовали приёмы критического анализа, использован огромный объём литературных, исторических и иконографических источников. В то же время произведение обладает несомненными достоинствами как литературная и богословская работа.

В «Поморских ответах» был проведён первый в русской истории палеографический анализ исторического документа: блестяще была доказана подложность так называемого «Соборного деяния на еретика арменина на мниха Мартина», приводимого Российской Православной церковью в качестве одного из центральных доказательств истинности и древности «новых обрядов» и относимого к XII веку.
 1. (А) О православности веры древнероссийской церкви православной веры
 2. (В) О всесоборном согласии древнероссийской церкви
 3. (Г) О случившихся в России раздорах противников Восточной Церкви
 4. (Д) О согласии древнероссийской церкви с восточною
 5. (Е) О двоеперстном сложении на крестное знамение и благословение, которое неизменно соблюдалось от крещения Руси до патриарха Никона
 6-10. О новизне троеперстного сложения
 11-13 (AI). Двумя перстами креститься есть обычай древний и православный.
 14-15. О том, что два перста символизируют два естества во Христе.
 16-20 (ЖI). О всесогласном в древнероссийской и восточной церкви пении сугубой аллилуйи.
 21-24 (КА). О преподобном Максиме Греке, который был православным.
 25 (КЕ). О согласии всероссийском до Стоглавого собора.
 26-35. О правлении книжных описей до московского патриарха Никона.
 36-39. О книгах Кирилла Иерусалимского.
 40 (М). О том, сколькими перстами повелел креститься Феодорит.
 41 (МА). О том, сколькими перстами повелел креститься Мелетий.
 42-47. О крестном знамении согласно Стоглавому собору.
 48 (МИ). В православии ли ныне пребывает церковь великороссийская?
 49-50. Новизна и изменения великороссийской церкви: об отказе от двоеперстного крестного знамения, о порицании арианством, македонианством, арменством и несторианством, об отказе от трёхчастной формы креста, об изменении ангельской песни аллилуйя, об имени «Исус», о земных поклонах, о зачатии человечества, о воскресении мёртвых, об иконах, о пении, об изменении в чине крещения (об обливаемом крещении), об изменении хождения по солнцу.
 51 (НА). О нововведениях («новостех») и спасении от них.
 52 (НВ). Об императорском величии и Синоде.
 53 (НГ). О том, почему Стоглавый собор трёхкратную аллилуйю латинством нарёк.
 54-62. Об изменении числа просфор с 7 до 5. О печати на просфорах двухчастной формы креста вместо трёхчастной.
 63-71. О восьмиконечном кресте, об древнем обычае полагать его на просфиры, о его превосходстве над двухчастным крестом (крыжем).
 72-74. О великом государе царе Алексее Михайловиче.
 75-76. О новопреданных догматах.
 77-78. О древнецерковном благочестии.
 79-84. Об исправлении книг Никоном.
 85-87. О Соборе после Никона и о низвержении Никона.
 88 (ПИ). О государях Фёдоре и Иоанне Алексеевичах.
 94-98. О нововведениях.
 99. Об обещании Христа быть до скончания века.
 101 (РА). О том, что вера православная и Церковь может и без священников и видимой церкви пребывать и спасать. «Кафолическая церковь не стенами и столпами утверждается, но православной верой и житием благочестивым»
 102—103. О крещении по нужде, на основе Предания о совершении крещения иноками и дьяконами, которые не были возведёнными в сан.
 105 (РЕ). О приемлющих попечение о спасении других. Примером для старообрядцев здесь становится Антоний Великий, который стал иноком и духовным учителем без особого рукоположения видимой церкви. «Вспоминаем Пахомия Великого, который стал пастырем, не имея священнического сана». В качестве возможности проведения исповеди мирянином старообрядцы ссылаются на слова апостола Иакова ()
 106 (PS). О вере православной. Современная «Восточная церковь» Константинопольского патриархата, по мнению старообрядцев, «изнасилована агарянами», которые суть ученики Мухаммеда (Моамефа) — лжепророка и предтечи антихриста. Вера же православнокафолическая заключается в двоеперстии, полагании восьмиконечного креста на просфоры и пении сугубой аллилуйи.

Оригинал рукописи 
Оригиналы рукописей «Поморских ответов», поданные Петру I и Неофиту, находились в собрании московского старовера Егора Егорова, которое ныне хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки.

Издания 
 Поморские ответы. [Б.м.]: Издание Мануиловского Никольского монастыря, 1884. Нелегальное старообрядческое издание, осуществленное священноиноком Арсением (Швецовым), будущим епископом Уральским и Оренбургским. Текст на церковно-славянском языке. В 2016 г. Музейно-библиотечно-архивным отделом Митрополии Московской и всея Руси Русской Православной старообрядческой Церкви эта книга переиздана репринтным способом, кроме того осуществлено её переложение на современный русский язык, составившее отдельный второй том. См.: Поморские ответы [Текст] : [в 2 кн.] / [пер., подгот. текста к изд., примеч. В. В. Боченкова]. - Москва : Криница, 2016. - 21 см. - (Серия "Наследие старообрядческих апологетов, начетчиков, писателей").;  ISBN 978-5-9907762-0-3 (Кн. 1), ISBN 978-5-99-07762-2-7 (Кн. 2).
 Поморские ответы. М.: Типография П.П. Рябушинского, 1911
 Поморские ответы. М.: Христианская типография при Преображенском богадельном доме, 1911
 Поморские ответы : Русская православная старообрядческая церковь, Митрополия Московская и всея Руси, Архив, Библиотека редких книг и рукописей ("Рогожское книгохранение") / Денисов Андрей (Вторушин Андрей Дионисиевич) ; [переложение на современный русский язык и вступительная статья В. Боченкова]. - Калуга : Фридгельм, 2022. - 318 с. : ил.; 22 см. - (Серия "Наследие старообрядческих апологетов, начетчиков, писателей").; ISBN 978-5-905756-67-2

Примечания

Литература 
 Бубнов Н. Ю. Поморские ответы — главная книга старообрядцев 
 Парфений (Аггеев, Петр; 1807-1878). Книга возобличение на поморские ответы Андрея Денисова с сотрудниками / Написана в Спасопреображенском Гуслицком монастыре настоятелем игуменом Парфением. - Москва : Синод. тип., 1867.
 Антонов, Егор Антонович . Замечания на ответы, данные поповцами австрийского согласия безпоповцам согласия поморского / [Соч.] Е. Антонова. - Москва : тип. г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897
 Павел (Леднев-Прусский, Петр Иванович; 1821-1895). Замечания на книгу поморских ответов / [соч.] Архим. Павла. - Москва : Братство св. Петра митр., 1890.
 Старообрядческий церковный календарь на 1963 год.: Посвящается 240-летию "Поморских Ответов".  [Текст]. - Вильнюс : Высш. старообряд. совет в Лит. ССР ; Рига : Риж. гребенщиков. старообряд. община в Латв. ССР, [1963].

Ссылки 
  оригинал, предназначенный для подачи императору
  Синодальный оригинал
 Поморские ответы на викискладе
 Поморские ответы книга в формате djvu
 Поморские ответы книга в виде графических файлов в формате TIFF, сохранённых в архивах ZIP

Старообрядческая теология
Палеография
Религия в Российской империи
История XVIII века
Русская литература XVIII века
Произведения 1723 года
Христианская богословская литература